Соревнования в смешанной эстафете (2×6 км / 2×7,5 км) на чемпионате мира 2016 по биатлону в Хольменколлене прошли 3 марта.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2016